Today, Tomorrow And Forever () — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли, выпущенный в преддверии годовщины «BMG» в июне 2002 года под лейблом «RCA Records». Бокс-сет включает 4 CD-диска, на которых собраны 100 редких, ранее не выпущенных записей музыканта, а также альтернативных версий песен, сделанных в период с 1954 по 1976 год.

Среди основных записей: семь песен от зажигательного выступления в городе Литл-Рок, штат Арканзас 16 мая 1956 года, версию песни «The Fool» 1959 года (сольное выступление музыканта на фортепиано), записанная во время военной службы певца в Германии, а также несколько ранее не выпущенных песен «живых» выступлений музыканта с его первых двух концертов в отеле «Интернациональ», в Лас-Вегасе (1969 и 1970).

13 июля 2002 года альбом занял 180 позицию в музыкальном хит-параде «The Billboard 200».

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Диск 3

Диск 4

Участники записи 
 Элвис Пресли — вокал, гитара, фортепиано
 The Jordanaires — бэк-вокал
 Скотти Мур — гитара
 Билл Блэк — гитара
 Доминик Фонтана — барабаны
 The Sweet Inspirations — бэк-вокал
 The Imperials — бэк-вокал
 The Blossoms — бэк-вокал
 The Mello Men — бэк-вокал
 Кэти Вестморленд — бэк-вокал
 Шерилл Ниильсон — бэк-вокал
 Мирна Смит — бэк-вокал
 J.D. Sumner & The Stamps — бэк-вокал

а также
 Энн-Маргрет — вокал (в песне «Today, Tomorrow And Forever», саундтрек к фильму «Да здравствует Лас-Вегас»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»
 Официальный сайт Элвиса Пресли
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли

Альбомы 2002 года
Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Элвиса Пресли